

Broń 
 M 85 – niemiecki trałowiec z okresu obu wojen światowych
 M85 – amerykański czołgowy karabin maszynowy
 Zastava M85 – jugosłowiański subkarabinek, kopia AKS-74U
 Karabin Parker-Hale M85

Inne 
 Messier 85 (M85) – galaktyka soczewkowa
 M85 – autostrada na Węgrzech